Cook Islands Māori steht für:

 Cook Islands Māori (Volk), das indigene Volk der Cookinseln
 Cook Islands Māori, die Amtssprache der Cookinseln, siehe Rarotonganische Sprache